«Спортинг-клуб» (С. К.) — спортивный клуб из Одессы.

История  
Основан в феврале 1911 года из игроков распавшихся накануне старта первого чемпионата Одессы по футболу команд «Индо» (Индо-Европейского Телеграфа), студенческой команды и команды Григория Богемского, ставшего капитаном «Спортинг-клуба». Несколько первых игр команда играла под названием «Стадъ д’Одесса» («Одесский Станд»).

Стадион клуба располагался в районе Французского бульвара.

В 1911 году «Стадъ д’Одесса» стал одним из учредителей Одесской футбольной лиги.

Достижения 
 Чемпион Одессы (обладатель Кубка Джекобса) 1914, 1916
 Обладатель Щита А. А. Боханова 1912
 Обладатель Кубка Герда 1915

Статистика выступлений

Одесская футбольная лига

Известные игроки 
 Григорий Богемский
 Юлий Дыхно
 Виктор Борицкий
 Михаил Вербицкий

Источники 
 
 

Футбольные клубы Российской империи
Футбольные клубы Одессы
История Одессы